Prairieville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prairieville Township (Michigan)
 Prairieville Township (Minnesota)
 Prairieville Township (Missouri)